Il singolare del torneo di tennis Bangkok Tennis Classic 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bill Scanlon che ha battuto in finale Mats Wilander 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Mark Edmondson (secondo turno)
 Assente
 Bill Scanlon (campione)

 Chris Lewis (secondo turno)
 Van Winitsky (quarti di finale)
 John Austin (quarti di finale)
 Joakim Nyström (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangkok Tennis Classic 1981